Нёв-Мезон () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 1999 год составляло 19 099 человек.

Код INSEE кантона 5433. Всего в кантон Нёв-Мезон входят 9 коммун, из них главной коммуной является Нёв-Мезон.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель